Torre della Finanza – torre costiera sita sull'isola Piana, nel comune di Porto Torres
 Torre della Finanza – torre fortificata sita a Volano, località del comune di Codigoro